A JSF hárombetűs betűszó több alkalmazás és műszaki eszköz rövidítése:

 JavaServer Faces, egy Java-alapú MVC-keretrendszer webes felhasználói felületek fejlesztéséhez
 Joint Strike Fighter, a 20. század végén kiírt amerikai többcélú, összhaderőnemi, 5. generációs vadászbombázó repülőgéptípust kiválasztani hivatott fejlesztési program. A Lockheed Martin gyár F–35 Lightning II típusjelű repülőgépe lett a végeredménye